Вади́м Евге́ньевич Ко́вский (2 апреля 1935, Москва — 15 февраля 2022) — советский и российский литературный критик, литературовед. Доктор филологических наук, профессор, автор книг и статей, посвященных русской литературе и критике XX века (история, теория, методология), а также жизни и творчеству Александра Грина, поэзии Валерия Брюсова и Владимира Маяковского, прозе Алексея Толстого и Константина Паустовского, трагической судьбе Исаака Бабеля.

Биография 
Отец — Евгений Николаевич Ковский, журналист, очеркист, прозаик, в годы Великой Отечественной войны был в Киргизии московским корреспондентом газеты «Медицинский работник». Мать — Ольга Самойловна (до замужества Халфина) — уроженка Одессы, из семьи еврейского ремесленника.

В первый год войны эвакуирован с матерью из Москвы — сначала в Пензенскую область, потом в Киргизию. В 1958 г. окончил с отличием филологический факультет Киргизского государственного университета (г. Фрунзе).

Печататься начал в 1958 г. (статьи и рецензии о литературе, театре, кино в местной периодической печати, г. Фрунзе).

В 1958—1959 гг. — литературный сотрудник «Учительской газеты» Министерства просвещения Киргизской ССР. В 1961—1964 гг. редактор и главный редактор издательства «Наука» («Илим») Академии наук Киргизии.

В 1964 г. возвратился в Москву и поступил в аспирантуру Института мировой литературы Академии наук СССР, которую закончил в 1966 гг.

С 1966 по 1990 г., с перерывами, работал в Институте мировой литературы АН СССР. В 1967 г. защитил здесь кандидатскую диссертацию «Творчество А. С. Грина. Концепция человека и действительности» (специальность 10.01.01 — русская литература). В 1986 г. защитил на факультете журналистики МГУ докторскую диссертацию «Литературный процесс 60 — 70-х гг. и его осмысление в критике» (специальность 10.01.10 — журналистика). В 1980 г. получил ученое звание старшего научного сотрудника Академии наук СССР.

С 1980 по 2013 гг. преподавал русскую литературу XX века (внештатно и штатно) в Литературном институте им. А. М. Горького (Москва). В 1993 −1994 гг. заведовал в Литературном институте им. А. М. Горького (Москва) кафедрой русской литературы XX века. В 1991 г. получил ученое звание профессора. В Литературном институте читал курс по истории русской советской литературы 20-30-х годов, спецкурсы «Эстетические взгляды В.Маяковского», «Художественный мир Александра Грина», «Путь и судьба Исаака Бабеля», «Александр Грин и Исаак Бабель: полюса романтизма». Вел семинары по текущей советской литературе, руководил аспирантами.

С 1962 г. — член Союза журналистов СССР, с 1974 г. член Союза писателей СССР (после 1991 года, соответственно, — член Союза писателей и Союза журналистов Москвы).

В 1983—1986 гг. заведовал отделом поэзии и был членом редколлегии журнала «Дружба народов».

Вадим Ковский скончался 15 февраля 2022 года.

Научные интересы 
 История русской литературы «серебряного века» и советской эпохи (20-30-е и 60-80-е годы).
 Теория литературного процесса.
 Проблемы методологии литературоведения и критики.
 Творческие биографии русских прозаиков и поэтов.

Книги 
 Александр Грин. Преображение действительности. — Фрунзе, «Илим», 1966.
 Романтический мир Александра Грина. — М., «Наука», 1969.
 Писатель и современность. — М. «Знание», 1977.
 Преемственность. — М., «Знание», 1981.
 Литературный процесс 60-70-х годов. — М., «Наука», 1983.
 Пафос гуманизма. — М.,"Знание", 1985.
 Реалисты и романтики. — М., «Художественная литература», 1990.
 Литература после «оттепели». — М., Изд-во Литературного института им. А. М. Горького, 2012.
 Когда мы были вместе (Из воспоминаний и очерков разных лет). — Бишкек, 2012.
 Уплывающие берега, или Время вспоминать… — СПб, Союз писателей Санкт-Петербурга — журнал «Звезда», 2014 и др.
В лабиринте Зазеркалья. СПб, Супер, 2020.

Составление книг, предисловия к ним 
 Советская поэзия 50-70-х годов (М., «Русский язык»,1982).
 Происхождение мастера (М., «Московский рабочий», 1985).
 Российские фантасмагории. (М., «Автор», 1992).
 Собрание сочинений А. С. Грина. В шести томах (М., «Правда», 1980).
 Собрание сочинений А. С. Грина. В пяти томах (М., «Художественная литература», 1991—1997).
 Жизнь Александра Грина, рассказанная им самим и его современниками (М. Феодосия, Издательство Литературного института им. Горького — Издательский дом «Коктебель», 2012) и др.

Статьи 
Ковский — автор более чем 100 статей и рецензий по проблемам теории и истории русской литературы XX века, а также методологии критики в сборниках коллективных трудов ИМЛИ РАН, в журналах «Вопросы литературы», «Литературное обозрение», «Литературная учёба», «Новый мир», «Знамя», «Дружба народов», в «Литературной газете» и других периодических изданиях. В том числе:
 Эмиль Золя — сатирик (В кн.: О мастерстве сатиры. Вып. 1. Фрунзе, 1960).
 Об интеллектуализме, мещанстве и чувстве времени («Лит. газета», 1968, 23 октября).
 Жизнь и стиль (В кн.: Жанрово-стилевые искания современной советской прозы. М., «Наука», 1971).
 Живое произведение и «шкала ценностей» («Вопр. лит.», 1973, № 2).
 «Будь заодно с гением…»: личность писателя и позиция критика («Новый мир», 1974, № 1).
 Социология литературы или социология против литературы? («Лит. обозрение», 1974, № 8).
 Писатель и современность. Статьи первая и вторая («Дружба народов», 1975, № 12; 1976, № 1).
 Труд сеятеля. Литературное наследие Валерия Брюсова («Новый мир», 1975, № 1).
 Четыре тома Краткой Литературной Энциклопедии («Вопр. лит.», 1976, № 7).
 Мысли и сердце. Об одном типе художественного конфликта (Знамя, 1978, № 8).
 Роман и современность. Проблемы развития жанра (В кн: Советский роман: Новаторство. Поэтика. Типология. М., «Наука», 1978).
 Закон единства. Современная литература в масштабе культуры («Новый мир», 1980, № 8).
 Первый опыт теории критики («Дружба народов», 1984, № 4).
 Актуальность художественных исканий А. Н. Толстого (в кн.: А. Н. Толстой. Материалы и исследования. М., «Наука», 1985).
 Тип — герой — характер («Дружба народов», 1985, № 11).
 Литература и критика в зеркале теории («Дружба народов», 1987, № 4).
 «Желтая кофта» Юрия Карабчиевского («Вопр. лит.», 1990, № 3).
 Проблема нового творческого метода и «руководство» культурой (В кн.: История советской литературы: Новый взгляд. Ч.1. М., «Советский писатель», 1990).
 XX век как литературная эпоха («Вопр. лит.», 1993, вып. 2).
 Судьба текстов в контексте судьбы [Исаак Бабель] («Вопр .лит.», 1995, вып.1).
 О себе и о времени. (Анкета критиков и литературоведов) («Вопр. лит.», май — июнь, 2000).
 В поисках потраченного времени, или Воспоминание об ИМЛИ («Звезда», 2011, № 7, 8).
 Литературный быт в позднесоветских декорациях («Звезда», 2013, № 3, 4).
 Национальный вопрос в отсутствие ответов («Звезда», 2014, № 7) и др.

Ссылки и отклики на работы 
 «Moscow news», 1961, February 4, № 5 (б.п.)
 Вопросы литературы, 1961, № 8 (Е. Прохоров).
 Вопросы литературы, 1962, № 2 (Н. Дорогова).
 Вопросы русской литературы, Львов, 1968, вып. 3 (С. Щелокова).
 Вопросы литературы, 1970, № 6 (Е. Любарева).
 Литературная газета, 1970, 19 августа (Вл. Россельс).
 Литературная Россия, 1970, 6 марта (Арк. Эльяшевич).
 Вопросы литературы, 1972, № 10 (Л. Колобаева).
 Slavia Orientalis, Warshawa, 1973, № 1 (Lidia Bartoszewicz).
 Luker N. Alexander Grin. — Bradda, Letchworth, 1973.
 Вопросы литературы, 1984, № 7 (Л. Арутюнов).
 Литературное обозрение, 1984, № 12 (В. Гусев).
 «Филологические науки», 1985, № 2 (Е. Орлова).
 Litwinow J. Proza Aleksandra Grina. — Poznan, 1986.
 Литературное обозрение, 1986, № 7 (Е.Дьякова).
 Oryshchuk N. Official Representation of Works by Alexander Grin in the USSR. Constructing and Consuming Ideological Myths. — University of Canterbury, 2006.
 Сухих И. Н. Вступ. ст. и прим. в кн.: Бабель Исаак. Собр. соч. в четырёх томах. — М., «Время», 2006.
 Варламов А. Н. Александр Грин (серия «ЖЗЛ»).- М., «Молодая гвардия», 2008.
 Кто есть кто в российском литературоведении. — М., ИНИОН, 2011.
 Текстологический временник, вып.2, М., 2012 (Е. И. Погорельская) и др.

Премии и благодарности 
 Лауреат премий журналов «Дружба народов», «Знамя», «Литературное обозрение».
 Благодарственная грамота Всесоюзного общества «Знание» (1977).
 Юбилейная грамота «Литературной газеты» (1979).
 Лауреат Всесоюзного конкурса на лучшие произведения научно-популярной литературы (1982).
 Лауреат премии А. С. Грина (г. Киров, 2005).
 Юбилейная медаль «75 лет Литературному институту им. А. М. Горького» (2008).

Примечания 

Литературоведы СССР
Литературные критики России
Литературоведы России
Гриноведы
Выпускники Киргизского национального университета
Публицисты России
Сотрудники ИМЛИ
Преподаватели Литературного института имени А. М. Горького
Члены Союза журналистов СССР
Члены Союза писателей СССР
Члены Союза журналистов Москвы
Члены Союза писателей Москвы
Доктора филологических наук
Мемуаристы России